SSD, полупроводнички диск
 Савез суверених држава, приједлог реорганизације Совјетског Савеза